

Calcio 
 SuperLiga 2008-2009 – Campionato di calcio, in Serbia
 Superliga 2008-2009 – Campionato di calcio, in Slovacchia

Calcio a 5 

 Superliga 2008-2009  – Campionato di calcio a 5, in Russia

Pallavolo 
 Superliga 2008-2009 – Torneo di pallavolo femminile, in Brasile